De nationale conventie van de Democratische Partij van de Verenigde Staten.
 Nationale Democratische Conventie (Zuid-Afrika), een Zuid-Afrikaanse politieke partij.
 Een samenwerkingsverband van de Partij van de Democratische Revolutie, Convergentie en de Partij van de Arbeid in Mexico, zie Convención Nacional Democrática